2 miejscowości w Polsce: 
 Sikórz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo 
 Sikórz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży